Ebnat ist der Name folgender Orte:

 Ebnat (Aalen), Stadtbezirk von Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ebnat (Neuler), Ortsteil der Gemeinde Neuler im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ebnat (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ebnat (Schaffhausen), ein Quartier der Stadt Schaffhausen, Schweiz
 Ebnat SG, Ortsteil der Gemeinde Ebnat-Kappel im Kanton St. Gallen, Schweiz

Siehe auch:
 Ebnath
 Ebnet